Таверовский сельский совет () — входит в состав
Чутовского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Таверовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Таверовка 
 с. Першотравневое 
 с. Счастливое

Примечания